Зої Бріттон (,  25 січня 1979) — сценічний псевдонім американської порноактриси.

Біографія 
Бріттон народилася в Ріверсдейлі (Каліфорнія), дитинство провела в Луббоці (Техас). Під час роботи стриптизеркою в клубі Луббока вона познайомилася з фотографом, який запропонував їй зніматися оголеною. Разом з Роном Джеремі володіє порностудією New Star Productions. Знімалася для чоловічих журналів, в тому числі «Penthouse», «Hustler», «Las Vegas Strip».

З 2002 по 2014 рік Зої Бріттон знялася в 166 порнофільмах. Знімається виключно у фільмах лесбійської спрямованості.

Премії і номінації 

 2009 — номінація на AVN Award — Краща парна лесбійська сцена — Women Seeking Women 44
 2010 — номінація на AVN Award — Краща парна лесбійська сцена — Lesbian Bridal Stories 4 (разом з Ніккі Роудс)

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті AVN

Американські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Уродженці Ріверсайда
Статті з джерелами з Вікіданих
Народились 1977
Народились 25 січня
Народились 1979
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами